Kasymbeyli kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Kasymbeyli (ort i Azerbajdzjan, Goranboj), 
 Kasymbeyli (ort i Azerbajdzjan, Sabirabad), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar